Max Q bezeichnet:

 Max Q (Raumfahrtphysik), den Punkt maximaler aerodynamischer Belastung
 Max Q (Band), eine aus Astronauten bestehende Rockband
 Max Q (Film), Science-Fiction-Fernsehfilm (1998) von Michael Shapiro